Vypalování může znamenat:
 vitrifikace – tepelná proměna látky ve sklo
 vypalování keramiky – tepelné zpracování keramické (cihlářské ap.) hlíny v keramiku
 vypalování optických disků – záznam dat na optický nosič pomocí laserového paprsku
 vypalování porostů – odstraňování vegetace na určité ploše pomocí ohně